Jean-Michel Peuget est un footballeur français né le  à Lons-le-Saunier. Il est le père d'Alexi Peuget, un autre footballeur.

Biographie

Carrière

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Football Club de Mulhouse
Joueur du Racing Besançon
Joueur du Canet Roussillon FC
Joueur de Jura Sud Foot
Naissance à Lons-le-Saunier
Naissance en septembre 1968